Hubertine est un prénom féminin, porté notamment par :

 Hubertine Auclert (1848-1914), militante féministe française pour l'éligibilité et le droit de vote des femmes.
 Hubertine Heijermans (née en 1936), artiste peintre et graveuse néerlandaise établie en Suisse.
 Hubertine Rose Éholie, chimiste ivoirienne, militante contre le fossé des genres dans le milieu universitaire.

voir aussi 
 Josephina Caroline Petronella Hubertine van Aefferden, aristocrate néerlandaise catholique connue pour sa sépulture, la Tombe aux mains, à Ruremonde, Pays-Bas.